Ludomir Goździkiewicz – poseł na Sejm X kadencji
 Teodor Goździkiewicz – pisarz, autor książek głównie o tematyce przyrodniczej